Нёфмезон () — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Нёфмезон () — коммуна во Франции, в департаменте Мёрт и Мозель.